Congreve är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Richard Congreve
 Walter Norris Congreve
 William Congreve
 William Congreve (uppfinnare)